Yao Sènaya ist der Name folgender Personen:

* Yao Junior Sènaya (* 1984), togoischer Fußballspieler
 Yao Mawuko Sènaya (* 1979), togoischer Fußballspieler